Tsch steht für:

 Č, Buchstabe des lateinischen Schriftsystems
 Չ, Buchstabe des armenischen Alphabets
 ჩ, Buchstabe des georgischen Alphabets
 ჭ, Buchstabe des georgischen Alphabets

Siehe auch:
 Tsche